De Wijngaerdenranck is een Aarschotse loge.  Het is loge nummer 6 van de Reguliere Grootloge van België.

Geschiedenis
Ze werd opgericht in 1973 onder het Grootoosten van België en haar zittingen vinden plaats in het Nederlands. In 1979 was De Wyngaerdenranck een van de stichtende loges van De Reguliere Grootloge van België. Reeds kort na de oprichting werden de zittingen verplaatst naar Leuven.

Bekende leden
 Jos Daems (1926-1982)
 Rik Daems

Externe link 
Officiële website

Reguliere Grootloge van België
Aarschot
Vlaamse vereniging
Religie in Vlaanderen